Geraldino ist der Name von:
 Thomas Geraldino

Künstlername:
 Gerd Grashaußer, siehe Geraldino (Kinderliedermacher)